Масуэла ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,38 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса